C6H6O4 – formula molecolare dell'acido cogico
C6H6O4 – formula molecolare dell'acido muconico

Formule molecolari